Leopold steht für:
 Leopold, männlicher Vorname und Familienname
 Leopold (Preis), deutscher Medienpreis
 Leopold, ein Exemplar des K5-Eisenbahngeschützes der Wehrmacht, siehe 28-cm-Kanone 5 (E)
 Leopold, Kennwort des ehemaligen deutschen Luftschutzhilfsdienstes, siehe Funkrufname #Kennwörter der Behörden und Organisationen
 St.-Leopold-Friedenspreis, österreichischer Kunstpreis

geographische Objekte:
 Leopold (Missouri), Ort im Bollinger County, Missouri, Vereinigte Staaten
 Leopold, deutscher Name von Leopoldov (Rudník), Ansiedlung der Gemeinde Rudník, Tschechien
 Leopoldsberg, Aussichtsberg in Wien
 Leopoldstraße, Straße in München
 Bergwerk Fürst Leopold im Stadtteil Hervest, Dorsten, Nordrhein-Westfalen
 Leopold-und-Astrid-Küste in Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mein Leopold
 Villa Leopolda, Anwesen in Villefranche-sur-Mer, Frankreich
 Leopoldau
 Leopoldpark
 Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina
 Leopoldinum